Knitter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Knitter (* 1938), polnischer Ringer
 Paul F. Knitter (* 1939), US-amerikanischer katholischer Theologe